Суперлига Узбекистана 2020 (узб. Oʻzbekiston Superligasi 2020), официальное спонсорское название Coca-Cola Суперлига Узбекистана (узб. Coca-Cola Oʻzbekiston Superligasi) — 30-й по счёту розыгрыш высшей по уровню лиги чемпионата Узбекистана по футболу. Проходил под эгидой Профессиональной футбольной лиги Узбекистана.

В этом сезоне участвовало 14 клубов. Турнир традиционно проходил по системе «весна — осень» (1-й тур стартовал 27 февраля 2020 года, а последний, 26-й, состоялся 3 декабря 2020 года). В июле в лиге был летний перерыв между первым и вторым кругами. Чемпионат проходил в 2 круга (26 туров). Матчи проводились в вечернее время в последние дни недели (пятница, суббота и воскресенье). В Суперлигу будут допущены лишь те команды, которые полностью выполнят все требуемые условия лицензирования клубов.

Лимит легионеров в Суперлиге-2020 составлял 4+1. Все матчи Суперлиги Узбекистана 2020  транслировались (большинство в прямом эфире) на государственном спортивном телеканале MTRK Sport.

Участники

Турнирная таблица 

- Насаф не прошел лицензирование Лиги Чемпионов АФК

Результаты матчей

Бомбардиры

Стыковой матч 
Стыковой матч за место в Суперлиге между 2-м клубом Про-Лиги и 13-м клубом Суперлиги.

Примечания 

2020
Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 2020 году
Футбол в Азии в 2020 году